Lokkisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Lokkisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio),  (3 ha)
2. Lokkisaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu,  (1 ha)
3. Lokkisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland),  (1 ha)
4. Lokkisaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (1 ha)
5. Lokkisaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,39, long 29,40),  (22 ha)
6. Lokkisaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,19, long 29,72),  (2 ha)
7. Lokkisaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,69, long 28,81),  (2 ha)
8. Lokkisaari (ö i Kivijärvi),  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar